Ponte Maggiore ad Ascoli Piceno
 Ponte Rotto, anticamente noto come "Ponte Maggiore" (pons Maior), a Roma